Индура́йн () — испанская фамилия. Известные носители:

 Индурайн, Мигель (род. 1964) — испанский шоссейный велогонщик.
 Индурайн, Пруденсио (род. 1968) — испанский шоссейный велогонщик.